Luidl ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Luidl († 1681 in Dachau), bayerischer Barockbildhauer, Bruder von Lorenz Luidl
 Ferdinand Luidl (1670–1736), deutscher Bildhauer des Barock
 Johann Luidl (* um 1686; † um 1765), bayerischer Barockbildhauer, Sohn von Lorenz Luidl
 Lorenz Luidl (* um 1645; † 1719), bayerischer Barockbildhauer
 Philipp Luidl (1930–2015), deutscher Typograf, Buchgestalter, Autor, Lyriker und Fachlehrer
 Stephan Luidl (* 1684; † 1736 in Dillingen an der Donau), bayerischer Barockbildhauer, Sohn von Lorenz Luidl